Die 1. Etappe der Tour de France 2020 fand am 29. August 2020 statt. Die 156 Kilometer lange Flachetappe  mit 1596 Höhenmetern begann und endete in Nizza.

Etappensieger wurde im Sprint des Feldes der Norweger Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), der damit auch das Gelbe und Grüne Trikot übernahm. Das Rennen wurde zunächst geprägt durch eine dreiköpfige Spitzengruppe mit Fabien Grellier (Total Direct Énergie), Michael Schär (CCC Team) und Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept), die sich am Start bildete und 60 Kilometer vor dem Ziel gestellt wurde. Bei einsetzendem Regen kam es in der Folge zu zahlreichen Stürzen, u. a. von John Degenkolb (Lotto Soudal), der die Karenzzeit verpasste. Grellier übernahm aufgrund der besseren Etappenplatzierung bei Punktgleichheit das Gepunktete Trikot, während Schär mit der Roten Rückennummer ausgezeichnet wurde.

Zeitbonus

Punktewertungen

Bergwertungen

Ausgeschiedene Fahrer 
  (LTS): Zeitlimit nach Sturz überschritten

Einzelnachweise

Weblinks 
 Letour.fr Offizielle Seite
 

Etappe 01
202001
Sportveranstaltung in Nizza